Roer kan henvise til:

 Person som roer  – se roning
 Roer – navn på rodfrugter i planteslægterne bede og kål, fx sukkerroer
 Roer (dokumentarfilm) –  dansk dokumentarfilm fra 1948 af Ove Sevel
 Rur (flod) – tysk/belgisk flod med det franske navn Roer
 Roer (département) – historisk fransk département opkaldt efter floden